El Príncipe Guillermo Federico Francisco José Cristián Olaf de Prusia (en alemán: Wilhelm Friedrich Franz Joseph Christian Olaf Prinz von Preußen; 4 de julio de 1906 - 26 de mayo de 1940) fue el hijo mayor del príncipe heredero Guillermo de Prusia y de la duquesa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. A su nacimiento, era el segundo en la línea de sucesión al trono alemán, esperándose que algún día ocupara la corona a la muerte de su padre y su abuelo, el emperador Guillermo II, algo que no sucedió.

Primeros años 

Guillermo nació el 4 de julio de 1906 en la residencia de verano de los Hohenzollern, el Marmorpalais o Palacio de Mármol, cerca de Potsdam. El emperador de Austria, Francisco José I, fue uno de sus padrinos.

En su décimo cumpleaños, en 1916, Guillermo fue nombrado Teniente del  Regimiento de Guardias y su abuelo le nombró caballero de la Orden del Águila Negra. Dos años después, al final de la Primera Guerra Mundial, la monarquía imperial fue abolida. Guillermo y su familia permanecieron en Alemania, a pesar de que su abuelo, el depuesto emperador, se había exiliado a los Países Bajos. El antiguo príncipe heredero y su familia vivieron en Potsdam, donde Guillermo y su familia asistieron al gymnasium (escuela) local.

Después de graduarse de secundaria, Guillermo asistió a las universidades de Königsberg, Múnich y Bonn. En 1926, mientras estudiaba en la Universidad de Bonn, ingresó al Corps Borussia Bonn, organización estudiantil a la que habían pertenecido su padre, su abuelo y otros miembros de la familia real de Prusia.

Matrimonio 
Durante sus estudios en Bonn, Guillermo se enamoró de una de sus compañeras de clase, Dorothea von Salviati (1907-1972). Su abuelo, el exemperador, no estuvo de acuerdo con que su nieto contrajera matrimonio con un miembro de la baja nobleza, menos aún, dado que Guillermo era el segundo pretendiente en la línea al trono imperial. El exemperador creía todavía posible la restauración de los Hohenzollern al trono alemán y no permitiría que su nieto se casase con alguien inferior. El exemperador le dijo a su nieto: "Recuerde, existen todas las formas posibles de caballo. Pero nosotros somos purasangre, y cuando llegamos a la conclusión de un matrimonio como con la señorita Von Salviati, se producen mestizos, y no puede permitirse que eso ocurra".

Sin embargo, Guillermo decidió casarse con Von Salviati. Renunció a su derecho a la sucesión al trono, para sí y para sus futuros hijos, en 1933. Guillermo y Dorothea se casaron el 3 de junio de 1933 en Bonn. Tuvieron dos hijas. En 1940, el matrimonio fue reconocido como dinástico y a las niñas se les dio el título y el tratamiento de Princesas de Prusia.

 SAR la princesa Felicita Cecilia Alejandrina Elena Dorotea de Prusia  (7 de junio de 1934 - 1 de agosto de 2009).

 SAR la princesa Christa Federica Alejandrina Victoria de Prusia, nacida el 31 de octubre de 1936 en el castillo Klein-Obisch, cerca de Głogów.

Carrera militar 
Después de la caída de la monarquía, durante la República de Weimar, Guillermo inadvertidamente causó un escándalo público al asistir a las maniobras del Ejército con el uniforme de los antiguos Guardias Imperiales de Infantería, sin antes pedir la aprobación del gobierno. El comandante de la Reichswehr, Hans von Seeckt, se vio obligado a dimitir como consecuencia de ello.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Guillermo estaba entre un número de príncipes de las antiguas monarquías de Alemania que se alistaron para servir en la Wehrmacht, las fuerzas armadas unificadas de Alemania.

Muerte y reacción 
En mayo de 1940, participó en la invasión de Francia. Fue herido en un combate en Valenciennes y murió en un hospital de campaña en Nivelles el 26 de mayo de 1940. Su funeral se celebró en la Iglesia de la Paz, y fue enterrado en el mausoleo de la familia Hohenzollern en el Antique Temple en el parque del Palacio de Sanssouci. Estuvieron presentes más de 50 000 personas.

Su muerte y la posterior simpatía del pueblo por un antiguo miembro de la familia imperial alemana molestó mucho a Hitler, quien comenzó a ver a los Hohenzollern como una amenaza a su poder. Poco después de la muerte de Guillermo, fue emitido el Prinzenerlass o Decreto del Príncipe, que restringió el servicio en el Ejército de miembros de las antiguas casas reales alemanas.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo